

Sigle ou code

Sigle 

Le sigle NWA peut signifier :
 National Wrestling Alliance, une fédération de catch américaine ;
 NetWork Word Alliance, une entreprise allemande créée en 2010 par Helmut Spikker qui vend ses produits et service en vente directe mlm. NWA regroupe plusieurs entreprises telle Pierre Lang, BlueNature, Text4Net
 Les Niggaz Wit Attitudes, un groupe de hip-hop américain ;
 , le sigle NWA servant à désigner des météorites trouvées au Maghreb : NWA 2737, NWA 4502, NWA 7034, NWA 7325, NWA 8686, NWA 13188

Code 
Le code NWA ou nwa peut faire référence :
 aux Northwest Airlines, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 au , selon le code ISO 639-3 de représentation des noms de langues.

Toponyme 

 Nwa, une commune du Cameroun, située dans le département du Donga-Mantung (région du Nord-Ouest) ;
 , un village de Birmanie, situé dans le canton de Kale (district de Kale, région de Sagaing).